2016 QV est un objet transneptunien de la famille des objets détachés.

Caractéristiques 
 mesure environ  de diamètre.

Annexes

Articles connexes 
 Objet transneptunien extrême

Références 

Planète mineure non numérotée
Objet détaché
Planète mineure découverte en 2016
Objet transneptunien extrême
Planète mineure prédécouverte en 2012